Súdán je dnes již zastaralý název pro subsaharskou Afriku, tedy území Afriky bez severní Afriky. Slovo pochází z arabského bilád as-súdán, země černých lidí. Po Berlínské konferenci se západní část Súdánu začala nazývat Francouzský Súdán a východní část Anglo-egyptský Súdán.

Státy a území 
 Súdán, oficiálně Súdánská republika – stát v Africe
 Jižní Súdán, oficiálně Jihosúdánská republika – stát v Africe vzniklý v roce 2011
 Kondominium Anglo-egyptský Súdán – historický státní útvar na území dnešního Súdánu
 Francouzský Súdán – bývalá francouzská kolonie na území dnešního Mali
 Súdán (region)

Další významy 
 Sudán (nosorožec) (1973–2018) – nosorožec, poslední samec druhu nosorožce tuponosého severního

Související články  
 Sahara
 Sahel